Frans Bakker (acteur)
 Frans Bakker (artiest)
 Frans Bakker (kunstenaar)
 Frans Bakker (politie)
 Frans Bakker (predikant) 
 Frans Bakker (zanger)